НРУ:
 Рух (партия) — политическая партия Народный Рух Украины.
 Нижегородское речное училище — учебное заведение среднего профессионального образования в Нижнем Новгороде.